50 har flere betydninger:

Årstal 
 50 − et årstal
 50 f.Kr. − et årstal

Tal 
 50 (tal) − et naturligt tal

Penge 
 50-øre − den mindste nugældende danske mønt
 50-kroneseddel − den mindste nugældende danske pengeseddel

Biler 
 Audi 50 − en minibil bygget af Audi i årene 1974 til 1978

Film 
 50 First Dates − en amerikansk romantisk komedie fra 2004
 50 Timer − en dansk dokumentarfilm fra 2004

Musik 
 50 Years − en opsamlingsalbum af The Dubliners fra 2012

Personer 
 50 Cent (født 1975) − en amerikansk rapper og skuespiller

Se også 
 50. breddegrad
 50. længdegrad